Park Juliusza Słowackiego:
 Park im. Juliusza Słowackiego w Łodzi
 Park im. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej
 Park Juliusza Słowackiego we Wrocławiu